Múscul peroneal lateral llarg
 Múscul peroneal lateral curt
 Múscul peroneal anterior